Diffbus è la rete di trasporto pubblico municipale della città di Differdange nel Cantone di Esch-sur-Alzette, nel Granducato di Lussemburgo. Questa rete, che costituisce una rete locale "City-Bus", serve la città dal settembre 2003 insieme ai servizi forniti dalla rete TICE al servizio del cantone di Esch-sur-Alzette.

Gestito dall'operatore di autobus Sales-Lentz, è composto da quattro linee, ciascuna fornita da un autobus. La flotta è completamente elettrica.

Storia 
La rete è messa in servizio dal 15 settembre 2003 a seguito di una fase di prova nel dicembre 2002 con tre linee (una arancione, due blu e tre rosse) e tre minibus di tipo Jonckheere Procity operati da Sales-Lentz. La rete è gratuita e costa alla città € 350.000 all'anno.

Di fronte al successo del servizio, le Procities vengono sostituite dal 15 settembre 2005 da tre minibus US (un NM 223 per la linea 1 e due NM222 per le altre linee) di maggiore capacità e vengono creati nuove fermate. Nel gennaio 2010, i midibus sono sostituiti da altri midibus MAN Lion's City M, che sono meno inquinanti e più recenti. Il materiale è stato rinnovato 6 giugno 2017, dopo un periodo di prova in aprile e maggio, a favore degli autobus elettrici Volvo 7900 standard, dotati di un sistema che consente la ricarica ai terminali.

; una quarta linea, linea 4 di colore verde, viene messa in servizio in questa data, dividendo la linea 1.

Composizione 
La rete Diffbus è composta da quattro linee ed è centrata attorno alla fermata Parc Gerlache che vede passare tre delle quattro linee. Da questa fermata, le linee partono per la periferia di Fousbann e Oberkorn, mentre la linea 1 fornisce un anello per Niederkorn, in partenza dalla fermata di Im Mai.

Dati tecnici e manutenzione

Caricamento 
La flotta è composta da quattro Volvo 7900 elettriche, non ibride-elettriche come quelle degli AVL, ognuna nei colori della linea che servono. Gli autobus vengono ricaricati ai terminali attrezzati (parcheggi Gerlache e il centro ospedaliero) da un pantografo in aumento per entrare in contatto con una gru a cavalletto;  la carica dura cinque minuti, carica l'80% delle batterie e offre 20 km di autonomia o due corse per linea. Di notte anche i veicoli vengono caricati, cosa necessaria per garantire il corretto funzionamento delle batterie. Gli autobus dispongono di Wi-Fi a bordo.

Manutenzione 
Gli autobus vengono immagazzinati, ricaricati e mantenuti presso il deposito Sales-Lentz di Bascharage,una sezione del comune di Käerjeng.

Costi 
La rete è gratuita e costa alla città,nel 2017, € 1,1 milioni all'anno, rispetto a € 800.000 prima dell'entrata in servizio di autobus elettrici.

Reti collegate 
L'intera Diffbus è collegata anche con le altre reti di trasporto pubblico lussemburghesi. Le altre reti sono:

 Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
 TICE (cantone di Esch-sur-Alzette);

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Aziende lussemburghesi di trasporto pubblico